St. Marys – rzeka w Ameryce Północnej
 St. Marys – miasto w Kanadzie, w Ontario
 St. Marys – miasto w Australii, na Tasmanii

Miejscowości w USA 
 St. Marys – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Camden
 St. Marys – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 St. Marys – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 St. Marys – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 St. Marys – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk
 St. Marys – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pleasants

Gminy w USA 
 St. Marys (ang. St. Marys Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 St. Marys (ang. St. Marys Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mills
 St. Marys (ang. St. Marys Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 St. Marys (ang. St. Marys Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Perry
 St. Marys (ang. St. Marys Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
 St. Marys (ang. St. Marys Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 St. Marys (ang. St. Marys Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize

Zobacz też 
 St Mary’s